Жан Антуан Артюр Грис (; 1829—1873) — французский ботаник.

Биография 
Артюр Грис родился 11 декабря 1829 года в коммуне Шатийон-сюр-Сен департамента Кот-д’Ор. Учился в Париже, в 1857 году получил степень доктора по ботанике. Его диссертация была посвящена микропическим исследованиям хлорофилла. С 1859 года Грис работал в Парижском музее естественной истории. В 1864 году он был назначен ассистентом Адольфа-Теодора Броньяра.

Грис и Броньяр издали множество совместных публикаций, среди которых наиболее известны их статьи по флоре Новой Каледонии.

Жан Антуан Артюр Грис скончался 18 августа 1873 года в Париже.

Некоторые научные работы 
 Brongniart, A.T.; Gris, J.A.A. (1871). Fragments d'une flore de la Nouvelle-Calédonie. Ann. sci. nat., Bot. ser. 5. 13: 340—404.

Роды, названные в честь А. Гриса

Примечания

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Похороненные на кладбище Пер-Лашез